Guanting bezeichnet:

 Guanting (Dangchang) (官亭镇), Großgemeinde im Kreis Dangchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Guanting (Feixi) (官亭镇), Großgemeinde im Kreis Feixi in der chinesischen Provinz Anhui
 Guanting (Huailai) (官厅镇), Großgemeinde im Kreis Huailai in der chinesischen Provinz Hebei
 Guanting (Jianshui) (官厅镇), Großgemeinde im Kreis Jianshui in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guanting (Julu) (官亭镇), Großgemeinde im Kreis Julu in der chinesischen Provinz Hebei
 Guanting (Minhe) (官亭镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Minhe in der chinesischen Provinz Qinghai
 Guanting (Yuanzhou) (官厅镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuanzhou im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Guanting (Changge) (官亭乡), Gemeinde der Stadt Changge in der chinesischen Provinz Henan
 Guanting (Linli) (官亭乡), Gemeinde im Kreis Linli in der chinesischen Provinz Hunan